Альпиния церумбет () — вид многолетних вечнозелёных травянистых растений рода Альпиния семейства , происходящих из тёплых районов Восточной Азии.

Многолетние вечнозеленые травы, достигающие 1,5—3 метров в высоту. 
Листья крупные, очередные, лопастные, 30—60 см длиной и 5—10 см шириной, заостренные, суживающиеся к основанию, голые. 
Цветки собраны в поникшие кисти 30 см длиной. Чашечки колокольчатые, белые. Губа венчика широкоовальная, 3-лопастная, желтая с розовыми пятнами и полосками.
Цветёт в апреле—июне, плодоношение длится с июля по октябрь.

Встречается вблизи сельскохозяйственных угодий, на обочинах дорог и в оврагах. 

В Юго-Восточной Азии часто выращивается как декоративное растение около дома или в саду. Существуют красиволистные формы с пёстро-полосатой  окраской листвы.

Корень и плоды растения находят применение в китайской медицине. Листья могут использоваться для упаковывания традиционных блюд китайской кухни 

Синонимы

 
 
 
 
  nom. illeg.

Примечания

Ссылки 
 Medicinal Plant Images Database — Alpinia zerumbet

Имбирные
Декоративные растения